Nardus steht für:

 den wissenschaftlichen Namen der Gattung der Borstgräser
 Echter Speik
 Echter Baldrian

Nardus ist der Familienname folgender Personen:

 Leo Nardus (1868–1955), niederländischer Kunsthändler und Maler